

Geografia 
 Zagorska Sela – comune della Croazia nella regione di Krapina e dello Zagorje

Persone 
 Dorota Zagórska – ex pattinatrice artistica su ghiaccio e allenatrice di pattinaggio su ghiaccio polacca
 Krystyna Zagórska – ex cestista polacca